Questa è la prima edizione del torneo dal 1996.

In finale Raven Klaasen e Nathaniel Lammons hanno sconfitto Nicolás Barrientos e Miguel Ángel Reyes Varela col punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Nathaniel Lammons (campioni)
  Nicolás Barrientos /  Miguel Ángel Reyes Varela (finale)

  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (quarti di finale) 
  André Göransson /  Ben McLachlan (quarti di finale)

Wildcard 

  Chung Hyeon /  Kwon Soon-woo (semifinale)

  Nam Ji-sung /  Song Min-kyu (quarti di finale)

Alternate 

  Radu Albot /  Tseng Chun-hsin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Korea Open Tennis Championships 2022